Motrico kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Motrico (ort i Filippinerna), Centrala Luzon, Province of Tarlac,

Spanien 

 Mutriku (kommunhuvudort), Baskien, Gipuzkoa, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar